Фрэнк Белнэп Лонг (; 27 апреля 1901 — 3 января 1994) — американский писатель в жанрах ужаса, фэнтези, научной фантастики, поэзии, готического романа, комиксов, и нон-фикшн. Несмотря на то, что его литературная карьера насчитывает порядка семи десятилетий, наиболее известен он своими рассказами ужасов и научно-фантастическими рассказами. В том числе как один из авторов, участвовавших в создании «Мифов Ктулху». Лонг был отмечен такими наградами, как Всемирная премия фэнтези (1978), Премия Брэма Стокера (1987), и First Fandom Hall of Fame Award (1977).

Биография 
Фрэнк Белнэп Лонг родился в Нью-Йорке и вырос в Гарлеме (районе Манхэттена). Всю жизнь прожил в Нью-Йорке. В детстве он был очарован естественной историей и писал, что он «мечтал работать вдали от дома и изучать дождевые леса бассейна реки Амазонки».

Дружба с Лавкрафтом 
Гений мистера Лонга уникален и заметен.
—Г. Ф. Лавкрафт

Говард Филлипс Лавкрафт был близким другом и наставником Фрэнка Лонга. Они регулярно общались (особенно во время проживания Лавкрафта в Нью-Йорке с 1924 по 1926) и часто писали друг другу. Лонг пишет, что он и Лавкрафт обменялись «более тысячи писем, некоторые из которых более чем в восемьдесят рукописных страниц». Часть их переписки была издана в «Arkham House’s Selected Letters series», которая собрала объемную переписку Лавкрафта с друзьями. Лавкрафт помог Лонгу опубликовать ранние рассказы в журнале Weird Tales.

В течение 1930-х годов Лонг и Лавкрафт были членами клуба КАЛЕМ (названного по инициалам фамилий оригинальных членов — K, L и M). Лонг входил так же в «круг Лавкрафта»(совместно с Робертом Блохом, Августом Дерлетом, Робертом Э. Говардом, Генри Каттнером, Кларком Эштоном Смитом и Дональдом Вандрей), члены которого находились в постоянном контакте друг с другом и влияли на творчество друг друга.

Дружба Лавкрафта и Лонга была описана в романе Питера Кэннона «Pulptime: Being a Singular Adventure of Sherlock Holmes, Lovecraft, and the Kalem Club as if Narrated by Frank Belknap Long, Jr.» (1985)

Лонг написал ряд ранних историй, относящихся к «Мифам Ктулху». К ним относятся «Псы Тиндала» (1929) (первый рассказ «Мифов Ктулху», написанный кем-либо, кроме Лавкрафта), «Ужас с холмов» (1931), «Пожиратели пространства» (1928) (главным героем рассказа выступил сам Лавкрафт).

Примечания

Ссылки 
 Полная бибилиография автора (англ.)
 Читать рассказ «Псы Тиндала»
 Читательская рецензия на рассказ «Псы Тиндала»

Писатели-фантасты США
Говард Лавкрафт
Авторы литературы ужасов
Выпускники Колумбийского университета
Мифы Ктулху